Seelowitz může být německý název obcí:

 Židlochovice (Groß Seelowitz) – město v okrese Brno-venkov
 Želovice neboli Malé Zelovice (Klein Seelowitz) – bývalá obec, součást Olbramovic v okrese Znojmo